Try Again – singel Aaliyah.
 Try Again – singel grupy Keane.
 TRY AGAIN – singel Mai Kuraki.